Els Madrazo, família de pintors espanyols del  i començaments del XX (hi ha un carrer a Madrid que porta aquest nom en el seu honor ).
 José de Madrazo y Agudo
 Federico de Madrazo y Kuntz, fill de José.
 Pedro de Madrazo y Kuntz, fill de José.
 Luis de Madrazo y Kuntz, fill de José.
 Raimundo de Madrazo y Garreta, fill de Federico.
 Ricardo de Madrazo y Garreta, fill de Federico.
 Marià Fortuny i de Madrazo, fill de Marià Fortuny i Marsal i Cecilia de Madrazo, filla de Federico.
 Roberto Madrazo; advocat i polític mexicà.
 Javier Madrazo Lavín; polític basc.
 Enrique Diego Madrazo y Azcona; cirurgià espanyol.
 Carlos Alberto Madrazo Becerra; polític mexicà.
 Ángel Madrazo; ciclista professional espanyol.
 Jorge Madrazo Cuéllar; advocat mexicà.
 Carlos Madrazo Limón; polític mexicà.
 Francisco Bernis Madrazo; ornitòleg espanyol.